Daniel Sumner ist der Name folgender Personen:
 
* Daniel A. Sumner (* 1950), US-amerikanischer Agrarökonom
Daniel H. Sumner (1837–1903), US-amerikanischer Politiker